Palazzo Caetani è il nome attribuito a diversi edifici storici in varie località del Lazio:

 Palazzo Caetani – edificio storico di Roma
 Palazzo Caetani – edificio storico di Cisterna di Latina
 Palazzo Caetani – edificio storico di Fondi
 Palazzo Caetani – edificio storico di Bassiano
 Palazzo Ada Caetani – edificio storico di Sermoneta
 Palazzo Caetani Lovatelli – edificio storico di Roma


Pagine di disambiguazione